Бугер:

 Бугер, Пьер (1698—1758) — французский физик и астроном, основатель фотометрии.
 Бугер — небольшой молодой ударный кратер находящийся в южной части моря Холода на видимой стороне Луны.